Tirard är ett franskt efternamn som burits av bland andra:

Laurent Tirard (född 1967), fransk manusförfattare och regissör
Paul Tirard (1879–1945), fransk ämbetsman och politiker
Pierre Tirard (1827–1893), fransk politiker
René Tirard (1899–1977), fransk friidrottare